Баравикас — литовская фамилия. Известные носители:

 Баравикас, Гядиминас (1940—1995) — литовский архитектор, заслуженный архитектор Литовской ССР.
 Баравикас, Роландас (род. 1995) — литовский футболист.